Мэри Ригганс (; , Клайдбанк, Уэст-Данбартоншир, Шотландия — , Эдинбург) — шотландская телевизионная актриса.

Биография 
Мэри Ригганс родилась в шотландском городке Клайдбанк. В 1959 году окончила Университет Глазго со степенью магистра в области искусств.

Мэри Ригганс начала свою свою актёрскую карьеру в 1946 году, в 10-летнем возрасте, после чего продолжила сниматься на телевидении, работать на радио и в театре. Самой известной ролью Ригганс является роль Эффи Макиннес в шотландской мыльной опере Take the High Road. В этом сериале она снималась с 1980-х годов до последней серии в 2003 году. Ригганс также известна ролями Сьюзи Свит в детской телепрограмме Balamory (2002—2005) и Сэйди в сериале  (2003—2004).

В 1983 году Ригганс получила премию Sony Award в номинации «Актриса года на радио» за роль Джин Армор в постановке Till A’ the Seas Run Dry Дональда Кемпбелла.

Ригганс умерла 2 декабря 2013 года во сне в своём доме в Эдинбурге, через год после перенесённого инсульта.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Великобритании